Johann Widder ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Widder (1797–1863), deutscher Musiker und Komponist
 Johann Goswin Widder (1734–1800), deutscher Beamter, Historiker und Topograf